Emilio Polli (1901-1983), nageur italien,
 Marie Polli, une athlète suisse.